Großsteingrab Ullerup steht für:

 Großsteingrab Ullerup 1
 Großsteingrab Ullerup 2
 Großsteingrab Ullerup 3